Georgi Iwanow – kosmonauta bułgarski
 Georgi Iwanow – bułgarski lekkoatleta, kulomiot
 Georgi Iwanow – piłkarz bułgarski
 Georgi Iwanow – bułgarski zapaśnik